MRS peut désigner :
 MRS, le code AITA de l'Aéroport de Marseille Provence (dit aussi Marseille-Marignane).
 les matériels à risque spécifiés, regroupant les organes et tissus de ruminants potentiellement contaminés par le prion de l'ESB ou de la tremblante du mouton.
 une maison de repos et de soins, en Belgique
 le Movimiento de Renovación del Sandinismo (« Mouvement de rénovation du sandinisme »), un parti politique dissident du FSLN au Nicaragua.
 le Mouvement républicain sénégalais, un parti politique sénégalais
 le Mouvement Région Savoie, un mouvement politique savoyard. 
 le MRS, abréviation en microbiologie de la gélose de Man, Rogosa et Sharpe, milieu de culture des bactéries lactiques.
 le Mouvement pour le rattachement de la Sarre à la France, une organisation militant pour le rattachement de la Sarre à la France
 la Méthode de recrutement par simulation qui permet de mettre le candidat à l'embauche en situation pour le tester et donc de ne pas tenir compte de son expérience ou de ses diplômes
Mrs (Commonwealth) ou Mrs. (USA, Canada) - prononcer  -, abréviation de  (littéralement « maîtresse »), titre utilisé devant le nom des femmes mariées, équivalent de «  » (« Madame », anciennement en France), par opposition à Mizz (« Madame », sans présomption du statut marital) et Miss (« Mademoiselle »).

Références 

Homonymie d'acronyme